Pramoj ist der Familienname folgender Personen:

Kukrit Pramoj (1911–1995), zwischen 1975 und 1976 Premierminister von Thailand
Seni Pramoj (1905–1997), thailändischer Premierminister